Termenul „Râul Thompson” se poate referi la:

Australia
Râul Thompson, Victoria
Râul Thompson, Queensland
Canada
Râul Thompson, Columbia Britanică
Râul Thompson, Saskatchewan
SUA
Râul Thompson, Montana
Râul Thompson (Grand River)
Râul Thompson (Whitewater River)

Vezi și 
Thompson (dezambiguizare)